Dalin (wzgórze)
 Dalin (Tajwan)
 Dalin Myślenice
 Dalin Myślenice (piłka siatkowa)
 Olof von Dalin